Dette er en liste over personer, der har været guvernør i delstaten New Jersey.

<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Se også 
New Jersey
Demokratiske parti
Republikanske parti
Whig-partiet

Guvernører
Lister over personer